Дорожаево

 Дорожаево (Ивановская область) — село в Шуйском районе Ивановской области
 Дорожаево (Тверская область) — село в Тверской области
 Дорожаево (Тутаевский район) — деревня в Ярославской области
 Дорожаево (Ярославский район) — деревня в Ярославской области